Jméno a příjmení František Krejčí má více nositelů:

 František Krejčí (1858–1934) – český psycholog, filozof a politik
 František Krejčí (architekt) (1908–1981) – český architekt
 František Krejčí (fotbalista) (1898–1975) – český fotbalista
 František Krejčí (lední hokejista) (* 1954) – český hokejista
 Iša Krejčí (1904–1968), rodným jménem František – český hudební skladatel a dirigent

složená jména
 František Petr Krejčí (1796–1870) – český katolický kněz, světící biskup pražský a poslanec zemského sněmu
 František Václav Krejčí (1867–1941) – český spisovatel, novinář, kritik, překladatel a politik za sociální demokraty